ATR (Avions de Transport Régional en francés o Aerei da Trasporto Regionale en italiano) es un fabricante de aviones franco-italiano con sede en los terrenos del Aeropuerto Internacional Toulouse-Blagnac en Blagnac, Francia. Se formó en 1981 por Aérospatiale de Francia (ahora Airbus Group) y Aeritalia (ahora Leonardo) de Italia. Sus principales productos son el ATR 42 y ATR 72.

Las instalaciones de fabricación de Alenia Aeronautica en Pomigliano d'Arco, cerca de Nápoles, Italia, se encargan de producir el fuselaje y la sección de cola. Las alas se construyen en EADS Sogerma en Burdeos al oeste de Francia para Airbus Francia. El montaje final, las pruebas de vuelo, certificación y la distribución son responsabilidad de ATR en Toulouse, Francia.

Referencias 

4. http://www.atraircraft.com/datas/pressrelease/1224/ATR-BilanBourget2013-EN.pdf

Véase también 
 ATR 42
 ATR 72

Enlaces externos 
Perfil de la empresa

Aviación civil
Relaciones Francia-Italia
Empresas fundadas en 1982
Empresas de Francia
Empresas de Italia
Toulouse
Francia en 1982